En Pologne, Klonowa peut désigner : 

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Klonowa, village. 

dans la voïvodie de Łódź
 Klonowa, gmina du powiat de Sieradz. 
 Klonowa, village.

de la voïvodie de Mazovie
 Klonowa, village.